Estelline kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Estelline (South Dakota)
Estelline (Texas)